Wake Island steht für:

 Wake Island, Hauptinsel von Wake, Atoll im Pazifischen Ozean
 Wake Island (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1942